Bomtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bomtjärnen, Dalarna, sjö i Filipstads kommun, 
Bomtjärnen (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Bomtjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Bomtjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Bomtjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn